Александр Ипатов:
 Ипатов, Александр Васильевич (род. 1945) — российский учёный, главный конструктор комплекса средств фундаментального обеспечения глобальной навигационной системы (ГНС) ГЛОНАСС.
 Ипатов, Александр Владимирович (род. 1993) — турецкий шахматист украинского происхождения.